Шимановська ( від Шимановський) — прізвище жіночого роду.

 Шимановська Марія (*1789—†1831) — композиторка та одна із перших професійних піаністів-віртуозів XIX століття.
 Шимановська Оксана Петрівна (*1882—†1975) — музикантка, викладачка французької мови, перекладачка.
 Шимановська Станіслава (*1884—†1938) — польська оперна співачка.

Див. також 
 Шимановський